Mariensee  ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Mariensee (Neustadt am Rübenberge) Ortsteil von Neustadt am Rübenberge, Niedersachsen
 Mariensee (Gemeinde Aspangberg-St. Peter), Dorf und Katastralgemeinde von Aspangberg-St. Peter, Niederösterreich
 Mariensee (Gemeinde Groß-Enzersdorf), Ortsteil von Groß-Enzersdorf, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich

historisch und Exonyme:
 Przywidz, Gemeinde in der Woiwodschaft Pommern, Polen (ehemals Mariensee im Landkreis Karthaus, Danzig-Westpreußen)
 Chmiel, Ort in Polen (ehemals Mariensee im Landkreis Deutsch Krone, Pommern)
 Godzięcin, Ort bei Jeziorany in Polen (ehemals Mariensee im Landkreis Rößel, Ostpreußen)
 einen Ort N.N. in Polen (ehemals Mariensee im Landkreis Bromberg, Danzig-Westpreußen)
 einen Ort N.N. in Polen (ehemals Mariensee im Landkreis Kolmar (Wartheland), Posen)
 einen Ortsteil des rumänischen Ortes Cârlibaba in der Bukowina

Bauwerke:
 Evangelisches Frauenkloster Kloster Mariensee in Mariensee, Niedersachsen
 Zisterzienserkloster Mariensee in Fehlen und Priment, Großpolen, siehe Kloster Przemęt
 Zisterzienserkloster Mariensee, Vorgänger des Klosters Chorin am Parsteiner See, Brandenburg, siehe Parsteiner See #Mariensee

Siehe auch: 
 Lake Mary
 Manz von Mariensee